A Copa Ouro da CONCACAF de 2011 foi disputada nos Estados Unidos por 12 selecções de futebol.

Cada seleção teve o direito de alistar um número determinado de jogadores. ,  e  levaram mais jogadores (24).  teve o menor plantel das eleções participantes (vinte atletas). A numeração também não seguia a ordem normal, apesar de a maioria das equipes adotar a numeração padrão (1 a 23). O técnico de , Mike Adams, ousou ao inscrever os goleiros-reservas Shemel Louison e Desmond Noel com os números 30 e 34.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Clubes que mais forneceram atletas às seleções

Seleções da Copa Ouro da CONCACAF de 2011